Phialella är ett släkte av nässeldjur. Phialella ingår i familjen Phialellidae. 

Phialella är enda släktet i familjen Phialellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Phialella